French Open 2013 byl 112. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 26. května až 9. června. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, který probíhal na otevřených dvorcích Stade Roland Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se do profesionálního okruhu mužů ATP World Tour 2013 a žen WTA Tour 2013. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Singlové tituly obhajovali sedminásobný vítěz Rafael Nadal ze Španělska, jenž získal rekordní osmou výhru a Maria Šarapovová z Ruska, která prohrála ve finále.

112. ročník 
112. ročník se odehrával na osmihektarovém areálu Stade Roland Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly v soutěžích mužské a ženské dvouhry a čtyřhry, smíšené čtyřhry, dvouhry a čtyřhry juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných NEC Tour. Turnaj odehrály i legendy. V areálu s více než dvaceti antukovými dvorci hostily rozhodující utkání tři hlavní stadiony – Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen a Court 1.

Novak Djoković a Rafael Nadal hráli na Grand Slamu ve stejné polovině pavouku poprvé od French Open 2010. Semifinálová pětisetová bitva se stala nejtěžším turnajovým utkáním pro Španěla, když ji vybojoval za čtyři hodiny a třicet sedm minut výsledkem 6–4, 3–6, 6–1, 6–7 a 9–7.

Poprvé ve své kariéře postoupil David Ferrer do finále grandslamu.. Výhradně španělské finále se na Grand Slamu naposledy předtím hrálo na French Open 2002. Nadal se třísetovou výhrou 6–3, 6–2, 6–3, stal prvním mužem v historii, kterému se podařilo jediný Grand Slam vyhrát osmkrát. S dvanácti tituly z majorů se odpoutal od jedenácti výher Švéda Björna Borga a Australana Roda Lavera. V historických tabulkách se tak dotáhl na Australana Roye Emersona, s nímž spolusdílel 3. místo za sedmnácti tituly Federera a čtrnácti trofejemi Samprase.

Na Roland Garros Španěl vyrovnal absolutní rekord osmi vítězství Maxe Decugise, jenž získal amatérské tituly v počátečním období turnaje mezi lety 1903–1914, kdy byla soutěž otevřena pouze hráčům z francouzských tenisových klubů s významně nižší konkurencí, než v éře moderního tenisu.

V semifinále Serena Williamsová deklasovala pátou nasazenou Italku Saru Erraniovou 6–0, 6–1, což sedminásobná šampiónka z Paříže Chris Evertová zhodnotila jako nejlepší výkon tenistky na antuce, který ve svém životě viděla. Po jedenácti letech získala pohár Suzanne Lenglenové pro vítězku dvouhry americká světová jednička Serena Williamsová. Ve finále zdolala druhou hráčku žebříčku Marii Šarapovovou ve dvou setech 6–4 a 6–4. Před utkáním byl vzájemný poměr obou soupeřek 13–2 z pohledu Williamsové, která v Paříži prodloužila šňůru neporazitelnosti proti Rusce na třináct zápasů.

Celkově si Američanka připsala 16. singlový Grand Slam a 52. trofej kariéry. Ve 31 letech a 8 měsících se stala nejstarší šampiónkou Roland Garros v otevřené éře tenisu a třetí nejstarší vítězkou grandslamu. Výhrou ve finále prodloužila sérii neporazitelnosti na 31 utkání, respektive od dubna 2012 zaznamenala aktivní bilanci 91–5. Jedenáctiletý rozdíl mezi dvěma výhrami na stejném Grand Slamu (2002, 2013) představovalo vůbec nejdelší období otevřené éry. Po Martině Navrátilové, Chris Evertové a Steffi Grafové se také Američanka stala čtvrtou hráčkou od roku 1968, která dokázala vyhrát každý z grandslamů alespoň dvakrát.

Vítězové 
V mužské dvouhře získal rekordní osmý titul španělský hráč Rafael Nadal, jenž se stal prvním mužem, který vyhrál jeden Grand Slam osmkrát. Celkově pro něj triumf představoval dvanáctý titul z majoru, čímž se v historický tabulkách posunul na tetí místo.

Ženskou dvouhru vyhrála Američanka Serena Williamsová. Jednalo se o její druhý titul z pařížského grandslamu (první: 2002) a celkově šestnáctou kariérní trofej v této tenisové kategorii.

V mužské čtyřhře zvítězil první pár světa složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových. Po triumfu z roku 2003 tak získali druhý pařížský titul a celkově čtrnáctý z mužské grandslamové čtyřhry.

Ženskou čtyřhru poprvé opanovaly čtvrté nasazené Rusky Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová. Obě šampiónky tak získaly premiérový grandslamový titul z ženské čtyřhry.

Soutěž smíšené čtyřhry poprvé vyhrála česká nenasazená dvojice Lucie Hradecká a František Čermák. Oba tak získali první grandslamový titul z mixu.

Galerie vítězů

Čeští tenisté

Mužská dvouhra 

{| class="wikitable"
! Kolo
! Český hráč
! Soupeř
! Výsledek
|-
| 1. kolo || Tomáš Berdych (5) ||  Gaël Monfils (WC) || 6–7, 4–6, 7–6, 7–6, 5–7
|-
| 1. kolo || Lukáš Rosol  ||  Pere Riba (Q) || 6–3, 6–4, 6–4
|-
| 2. kolo || Lukáš Rosol  ||  Fabio Fognini (27) || 2–6, 6–7, 6–2, 1–6
|-
| 1. kolo || Radek Štěpánek  ||  Nick Kyrgios (WC) || 6–7, 6–7, 6–7
|-
| 1. kolo || Jan Hájek  ||  Denis Kudla (Q) || 6–2, 5–7, 6–0, 6–4
|-
| 2. kolo || Jan Hájek  ||  Sam Querrey (18) || 4–6, 5–7, 4–6
|-
| 1. kolo || Jiří Veselý (Q) ||  Philipp Kohlschreiber (16) || 6–7, 6–1, 5–7, 2–6
|}

 Ženská dvouhra 

 Výkony českých tenistů 
Maxim českých tenistů v mužské dvouhře bylo 2. kolo, kam se probojovali Lukáš Rosol, který skončil na raketě Fabia Fogniniho a Jan Hájek, který nestačil na Sama Querreyho. Překvapením bylo vypadnutí pátého nasazeného Tomáše Berdycha v 1. kole, když nestačil na Francouze Gaëla Monfilse. V ženské části singlu podlehla Petra Kvitová už ve 3. kole Jamie Hamptonové a neobhájila tak loňské semifinále. Překvapením byl výkon Petry Cetkovské, která vypadla až ve 3. kole, když nestačila na Robertu Vinciovou.

Nejlepším výsledkem v mužské čtyřhře bylo 2. kolo česko-slovenského páru František Čermák a Michal Mertiňák. V ženské čtyřhře obhájili loňské semifinále Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, když vypadli s pozdějšími vítězkami Jekatěrinou Makarovovou a Jelenou Vesninovou. Nejlepším výsledkem se tak stalo vítězství českého páru ve smíšené čtyřhře Lucie Hradecké a Františka Čermáka, když ve finále francouzského grandslamu zdolali kanadsko-francouzský pár Kristina Mladenovicová a Daniel Nestor.

V soutěži juniorek ve čtyřhře se dočkali titulu druhá nasazená dvojice Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, když ve finále přehrála ekvádorsko-brazilský pár Doménica Gonzálezová a Beatriz Haddad Maiová.

 Statistiky 
 Nejvíce es:  John Isner – 56 /  Serena Williamsová – 41;
 Nejrychlejší podání:  Jerzy Janowicz – 228 km/h /  Serena Williamsová – 200 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Tommy Haas – 24 /  Maria Šarapovová – 30;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Roberto Bautista Agut – 81 % /  Sara Erraniová – 87 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  David Ferrer – 45 /  Viktoria Azarenková – 36 

Nejdelší mužská výměna trvala 47 míčů a byla odehrána v prvním kole mezi Gillesem Simonem a Lleytonem Hewittem za stavu 3–6, 1–4 a 30–30 z pohledu Simona, který ji prohrál. Simon odehrál také nejdelší výměnu na předcházejícím grandslamu Australian Open 2013. Nejdelší ženská výměna trvala 27 míčů a byla odehrána mezi Agnieszkou Radwańskou a Sarou Erraniovou ve čtvrtfinále za stavu 4–6, 6–6 a v tiebreaku poměru míčů 6:6 z pohledu Radwańské, která ji také vyhrála.

 Dospělí 
 Dvouhra mužů 

 Čtyřhra mužů 

 Juniorský turnaj 
 Dvouhra juniorů 

 Čtyřhra juniorek 

 Vozíčkáři 
 Dvouhra vozíčkářů 

| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Sharon Walravenová
| RD1-score6-1=65
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=4

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Marjolein Buisová
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=7
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Jiske Griffioenová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=5
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Aniek van Kootová
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Sabine Ellerbrocková
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Jiske Griffioenová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1= 
| RD3-team1=

Čtyřhra vozíčkářů 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Stéphane Houdet  Šingo Kunieda
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=10
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Michael Jeremiasz  Maikel Scheffers
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=8

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Gustavo Fernández  Stefan Olsson
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Gordon Reid  Ronald Vink
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Stéphane Houdet  Šingo Kunieda
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=10
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Gordon Reid  Ronald Vink
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=6
}}

 Čtyřhra vozíčkářek 

 Legendy 
 Mužské legendy do 45 let 

 Mužské legendy nad 45 let 

 Ženské legendy 
{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále

| RD1-seed1=A1
| RD1-team1=

Galerie 
<center>
Tenisté na French Open 2013

</center>

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2013 byl proti předešlému ročníku navýšen o více než tři miliony eur a dosahuje výše 22 000 000 eur (28,77 milionů dolarů). Vítězové dvouher si připíší 1 500 000 eur, což představuje meziroční nárůst o čtvrt milionu eur. Navýšení je součástí plánu organizátorů dosáhnout do roku 2016 rozpočet vyšší o 10 milionů v celkové částce 32 milionů eur.

Pořadatelé US Open zvýšily rozpočet ročníku 2013 na 33 600 000 dolarů a v březnu 2013 oznámili plán do roku 2017, který počítá s dotací 50 milionů dolarů. Celkové odměny Wimbledonu v roce 2012 představovaly 16 000 000 liber (24,61 milionů dolarů).
 
</center>

* na pár
</center>

Body do žebříčků ATP a WTA

Odhlášení tenisté

Muži

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
  Séverine Beltrameová /  Benoît Paire
  Julie Coinová /  Nicolas Mahut
  Alizé Cornetová /  Gilles Simon
  Stéphanie Foretzová Gaconová /  Édouard Roger-Vasselin
  Caroline Garciaová /  Marc Gicquel
  Alizé Limová /  Jérémy Chardy

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013